Кириця Йосип Гнатович — підполковник Дієвої Армії УНР.
 Кириця Михайло — військовий і громадський діяч, повстанець, сотник Армії УНР, нагороджений Воєнним хрестом.